Blanzac kan syfta på:

 Blanzac, Haute-Loire, fransk kommun i departementet Haute-Loire
 Blanzac, Haute-Vienne, fransk kommun i departementet Haute-Vienne
 Blanzac-lès-Matha, fransk kommun i departementet  Charente-Maritime
 Blanzac-Porcheresse, fransk kommun i departementet Charente